Ivan Santos puede referirse a:

 Iván Santos, exciclista español;
 Iván Santos, actor español.